Neil Sullivan (Sutton, 1970. február 24. –) angol születésű skót válogatott labdarúgó. Pályafutása során csak angol klubokban fordult meg.

A Skót labdarúgó-válogatott tagjaként részt vett az 1998-as labdarúgó-világbajnokságon.

Pályafutása

Statisztika 
2013. április 27-i állapot szerint.

Sikerei, díjai 
Doncaster Rovers
Football League Trophy: 2006-07
Angol harmadosztály rájátszás győztese: 2007-08
Angol harmadosztály bajnoka: 2012-13

Jegyzetek

További információk 
 Neil Sullivan Doncasterroversfc
 Neil Sullivan Leedsunited
 
Neil Sullivan játékos karrierje Transfermarkt
Neil Sullivan edzői karrierje Transfermarkt

1970-ben született személyek
Skót labdarúgók
Angol labdarúgók
Labdarúgókapusok
Skót labdarúgóedzők
Angol labdarúgóedzők
A Wimbledon labdarúgói
A Chelsea labdarúgói
A Tottenham labdarúgói
A Hereford United labdarúgói
A Leeds United labdarúgói
A Doncaster Rovers labdarúgói
Az AFC Wimbledon labdarúgói
Az 1998-as világbajnokság labdarúgói
Élő személyek